Le nom Daniel Nathan est porté par les personnes suivantes :
 Daniel Nathan Sebban (-), dessinateur et scénariste de bande dessinée français ;
 Daniel Nathan (1905–1982), écrivain américain, connu sous le nom de plume Frederic Dannay et les pseudonymes collectifs Ellery Queen et Barnaby Ross qu'il partage avec son cousin Manford Lepofsky, dit Manfred Bennington Lee

Voir aussi 
 Daniel Nathans (1928-1999), microbiologiste américain
 Nathan Daniel Robertson (né en 1977), joueur américain de baseball
 Nathan Daniel Leone (né en 1981), chanteur américain
 Nathan, Daniel Abecassis (né en 1981)

Personnalité utilisant un pseudonyme